Plusieurs villes de France possèdent une place ou une rue Cujas en hommage au juriconsulte Jacques Cujas :

 Place Cujas à Bourges ;
 Rue Cujas à Grenoble ;
 Rue Cujas à Paris ;
 Rue Cujas à Toulouse.

Jacques Cujas